Desa Sekargadung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sekargadung (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 112,91), Jawa Timur, 
 Desa Sekargadung (administrativ by i Indonesien, lat -7,56, long 112,57), Jawa Timur, 
 Desa Sekargadung (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 112,47), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar